61-й выпуск Тура Страны Басков — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Баскония. Гонка прошла с 4 по 9 апреля 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Победу одержал колумбийский велогонщик Даниэль Мартинес.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли все 18 команд категории UCI WorldTeam и одну из трёх лучших команд категории UCI ProTeam прошлого сезона TotalEnergies (отказались Alpecin-Fenix и Arkéa-Samsic). Также организаторы пригласили ещё 4 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 23 команды.

Маршрут 
Гонка началась с короткой 7,5-километровой, но включавшей два участка с градиентом под 10%, индивидуальной гонки по улицам Фуэнтеррабии. Затем следовал самый равнинный этап Тура, который был проложен по территории автономного сообщества Наварра. После этого гонка возвращалась в Страну Басков, где проходили оставшиеся этапы гонки. Сначала три среднегорных этапа в Кантабрийских горах на окраине Бильбао, включавшие от 3 до 5 горных финишей каждый. Последний, шестой, этап был королевским с 7-ю горными финишами и суммарным набором высоты 3500 м. При этом не смотря на горных профиль всей гонки формально горным финишем (непосредственно на вершине горы) заканчивался только один этап — пятый. Общая протяжённость дистанции составила почти 900 км.

Ход гонки

Этап 1 
Победу на этапе одержал Примож Роглич, опередив на 5 секунд занявшего второе место Ремко Эвенепула. Большинство лидеров своих команд уступили победителю от 20 до 30 секунд тогда как Энрик Мас, Жулиан Алафилипп, Ригоберто Уран и Серхио Игита проиграли примерно 45 секунд, а Майкл Вудс более 1 минуты. Хотя этап был в формате индивидуальной гонки (разделки), на нём определялся лидер горной классификации, которым стал Ремко Эвенепул, быстрее всех преодолевший первый подъём на дистанции — 400 метров с градиентом 5,2%. Для Приможа Роглича этап победа стала четвёртой подряд на разделках в рамках Тура Страны Басков после успехов в 2017, 2019, 2021 годах.

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Страны Басков 2022 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2022 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2022 году
Апрель 2022 года